Jørgen Rosenkrantz kan syfta på bland andra:

* Jørgen Rosenkrantz (1523–1596) till Rosenholm, danskt riksråd.
 Jørgen Rosenkrantz (1607–1675) till Kjeldgård, dansk lärd.